Modra rijeka, Mak Dizdar bosnyák költő verse
 Modra rijeka, az Indexi 1978-as albuma